Benno Elkan (1877-1960), sculpteur allemand
 David Levy Elkan (1808-1865), peintre, dessinateur et lithographe allemand